Свердло́вэне́рго — производственное объединение энергетики и электрификации (в 1942—2005 годах), осуществлявшее генерацию, распределение и сбыт электроэнергии на территории Свердловской (до 1979 г. — также и Тюменской) области. С 2005 года — распределительная сетевая компания, осуществляющая передачу электроэнергии по электрическим сетям напряжением 0,4-110 кВ и технологическое присоединение потребителей к электросетям на территории Свердловской области. С 2008 года является филиалом ОАО «МРСК Урала».

История 
Управление «Свердловэнерго» было создано 15 июля 1942 года при разделении Уральского управления электростанций и сетей «Уралэнерго».

В 1966 году Свердловэнерго награждено орденом Ленина.

В 1979 году из состава Свердловэнерго было выделено управление «Тюменьэнерго», развившееся к этому времени в самостоятельную крупную энергосистему.

18 февраля 1993 года производственное объединение «Свердловэнерго» было приватизировано и преобразовано в Акционерное общество открытого типа энергетики и электрификации «Свердловэнерго», контрольный пакет акций общества принадлежал РАО «ЕЭС России». При приватизации из компании были выделены 3 электростанции (Верхнетагильская, Среднеуральская и Рефтинская ГРЭС) и сети напряжением 500 кВ — эти объекты вошли в состав РАО ЕЭС, причём электростанции были переданы обратно в Свердловэнерго по договору аренды.

В 1996 году компания была переименована в Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Свердловэнерго».

1 апреля 2005 года было оформлено разделение компании, проведённое в рамках реформы электроэнергетики. Из состава Свердловэнерго были выделены:
 ОАО «Свердловская генерирующая компания», в состав которой вошли теплоэлектроцентрали и тепловые сети. В 2006 году присоединена к ТГК-9;
 ОАО «Серовская ГРЭС» — позже вошла в состав ОГК-2;
 ОАО «Свердловская энергетическая управляющая компания» — подконтрольное РАО ЕЭС общество, которому планировалось передать функции управления новыми компаниями, однако от такой структуры управления решено было отказаться, и СЭУК была ликвидирована (присоединена к РАО ЕЭС);
 ОАО «Свердловские магистральные сети» — компания-оператор сетей напряжением 220 кВ. Присоединена к ФСК ЕЭС;
 ОАО «Свердловская энергосервисная компания» — компания, в которую вошли ремонтные подразделения: Свердловэнергоремонт, Свердловэнергоспецремонт и Свердлоэлектроремонт;
 ОАО «Свердловэнергосбыт» — сбытовая компания.

Арендуемые электростанции вошли в состав оптовых генерирующих компаний: ОГК-1 (Верхнетагильская ГРЭС), ОГК-2 (Серовская ГРЭС) и ОГК-5 (Среднеуральская и Рефтинская ГРЭС)

В составе Свердловэнерго остался сетевой комплекс напряжениями 0.4-110 кВ, а сама компания стала дочерним обществом ОАО «МРСК Урала и Волги» (с 2007 — МРСК Урала).

В апреле 2008 Свердловэнерго прекратило существование в виде отдельного юридического лица и обрело статус филиала ОАО «МРСК Урала».

Наименования 
 РЭУ «Свердловэнерго» (1942—1988)
 ПО «Свердловэнерго» (1988—1993)
 АООТ энергетики и электрификации «Свердловэнерго» (1993—1996)
 ОАО «Свердловэнерго» (АО «Свердловэнерго») (1996—2008)
 филиал открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» «Свердловэнерго» (с апреля 2008 года)

Генеральные директора (до 1988 — управляющие) 
 Маринов Абрам Михайлович (1942—1949)
 Казачек Иван Викторович (1949—1950)
 Карпенко Давид Иванович (1950—1957)
 Маринов Абрам Михайлович (1957—1962)
 Трачук Валентин Павлович (1962—1975)
 Казачков Виктор Тихонович (1975—1984)
 Винокуров Александр Иванович (1984—1994)
 Родин Валерий Николаевич (1994—2005)
 Кальсин Владимир Валентинович (2005—2007)
 Дралин Михаил Александрович (и. о. март-сентябрь 2007)

В сентябре 2007 года полномочия генерального директора были переданы ОАО «МРСК Урала».

Председатели совета директоров 
 ???
 Паули Виктор Карлович (?—1999)
 Абызов Михаил Анатольевич (1999—2005)
 Бобров Алексей Олегович (2005—2008)

Основные производственные показатели 
 территория обслуживания — 195 тыс. км². с населением почти 4,4 млн человек
 в эксплуатации 375 подстанций 35-220 кВ суммарной мощностью 7279 МВА
 7823 шт трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ
 36 654 км воздушных и кабельных линий электропередачи классом напряжения 0,4-110 кВ

Структура 
В состав «Свердловэнерго» входят 7 производственных отделений:

Артёмовские электрические сети

Территория обслуживания: Алапаевское муниципальное образование, Артёмовский городской округ, Ирбитское муниципальное образование, Махнёвское муниципальное образование, муниципальное образование город Ирбит, Режевской городской округ, Таборинский муниципальный район, Тавдинский городской округ, Туринский городской округ

Восточные электрические сети

Территория обслуживания: Берёзовский городской округ (п. Островное), МО город Каменск-Уральский, городской округ Асбест, городской округ Богданович, городской округ Сухой Лог, Каменский городской округ, Камышловский городской округ, Малышевский городской округ, Восточное сельское поселение, Галкинское сельское поселение, Зареченское сельское поселение, Калиновское сельское поселение, Обуховское сельское поселение, Рефтинский городской округЗападные электрические сетиТерритория обслуживания: Артинский, Ачитский, Бисертский, городской округ Дегтярск, городской округ Первоуральск, городской округ Ревда, Красноуфимский городской округ, Нижнесергинский муниципальный район, Полевской городской округ, Шалинский муниципальный районЦентральные электрические сети (с 01.08.2013 г. выделись из состава Восточных и Западных электрических сетей)

Территория обслуживания: Арамильский городской округ, Белоярский городской округ, городской округ Верхнее Дуброво, городской округ Верхняя Пышма, городской округ Заречный, городской округ Среднеуральск, муниципальное образование «Посёлок Уральский», муниципальное образование "город Екатеринбург", Сысертский городской округНижнетагильские электрические сетиТерритория обслуживания: Городской округ Верхний Тагил, городской округ Верх-Нейвинский, Верхнесалдинский городской округ, Верхнетуринский городской округ, городской округ «город Лесной», Новоуральский городской округ, Горноуральский городской округ, городской округ Красноуральск, Качканарский городской округ, Кировградский городской округ, муниципальное образование город Нижний Тагил, Невьянский городской округ, Нижнесалдинский городской округ, Нижнетуринский городской округСеровские электрические сетиТерритория обслуживания: Верхотурский городской округ, Волчанский городской округ, Гаринский городской округ, городской округ Карпинск, городской округ Краснотурьинск, Ивдельский городской округ, Новолялинский городской округ, Североуральский, городской округ, Серовский городской округ, Сосьвинский городской округТалицкие электрические сети'Территория обслуживания:'' Байкаловский, Слободо-Туринский муниципальные районы, Пышминский, Талицкий, Тугулымский городские округа, Баженовское, Краснополянское, Ницинское, Сладковское, Усть-Ницинское, Байкаловское, Слободо-Туринское сельские поселения

Источники и ссылки 
 Официальный сайт ОАО «МРСК Урала». Филиал «Свердловэнерго»
 Музей истории Свердловэнерго

Компании Свердловской области
Россети
Энергетика Свердловской области